Урзічень () — місто в Румунії, у повіті Яломіца.
 Урзічень () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Урзічень () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Урзічень.